Ель-Міраж:

 Ель-Міраж — місто в штаті Аризона, США
 Ель-Міраж — висохле озеро в пустелі Мохаве, Каліфорнія, США
 Ель-Міраж — невключена територія в штаті Каліфорнія, США
 Ель-Міраж — п'ятий сольний альбом Джиммі Вебба